Вистицкий — русская фамилия. 

Известные носители из дворянского рода Вистицких:

 Вистицкий, Андрей Степанович, 3-й — Георгиевский кавалер (№ 3061; 26 ноября 1816); генерал-майор.
 Вистицкий, Дмитрий Степанович, 4-й — Георгиевский кавалер (№ 1757 (743); 22 апреля 1807); полковник.
 Вистицкий, Михаил Степанович, 2-й  (1768—1832) — Георгиевский кавалер (№ 2313; 26 ноября 1811); генерал-майор.
 Вистицкий, Семён Степанович, 1-й (1764—1836) — генерал-майор; автор одного из первых учебников по тактике.